Piwowarsky ist der Familienname von
 Eugen Piwowarsky (1891–1953), deutscher Werkstoffwissenschaftler
 Jürgen Piwowarsky (1933–2019), deutscher Richter